Волжина — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Волжина, Екатерина Павловна (в замужестве Пешкова; 1876—1965) — российский и советский общественный деятель, правозащитница.
 Волжина, Наталия Альбертовна (1903—1981) — российская и советская переводчица.